Esistono più comuni francesi con questo nome

Genouillac – Charente
Genouillac – Creuse